Магдалена Текисистлан има више значења:

 Општина Магдалена Текисистлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Текисистлан (Магдалена Текисистлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику